Einar Strøm est un nom pouvant désigner:

 (1885-1964), gymnaste olympique norvégien
 (né en 1945), homme politique centriste norvégien

Voir aussi

Strøm, Einar